Марія Шарапова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Лі На з рахунком 4–6, 6–4, 7–6(7–5) після того, як програла перший сет і поступалася в другому 0–4, і відігравши матч-бол у третьому.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Вікторія Азаренко (3-тє коло, знялась через травму плеча)
  '''Марія Шарапова (переможниця)
  Агнешка Радванська (2 коло)
  Петра Квітова (чвертьфінал)
  Саманта Стосур (3 коло)
  Каролін Возняцкі (2-ге коло, знялася)
  Маріон Бартолі (2 коло)
  Лі На (фінал)

  Серена Вільямс (півфінал, знялась через травму в нижній частині спини)
  Франческа Ск'явоне (1 коло)
  Сабіне Лісіцкі (1 коло)
  Анджелік Кербер (півфінал)
  Ана Іванович (3 коло)
  Домініка Цібулкова (чвертьфінал)
  Єлена Янкович (1 коло)
  Марія Кириленко ''(1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internazionali BNL d'Italia
Жінки, одиночний розряд